

Argentina 
 Convento di San Domenico – Buenos Aires

Italia 
 Convento di San Domenico – Bologna
 Convento di San Domenico – Castelvetrano
 Convento di San Domenico – Catania
 Convento di San Domenico – Fiesole
 Convento di San Domenico – Messina
 Convento di San Domenico – Palermo
 Ex Convento di San Domenico – Perugia, divenuto sede del Museo archeologico nazionale dell'Umbria
 Convento di San Domenico – Pescia
 Convento di San Domenico – Taggia

Spagna 
 Convento di San Domenico – Estella
 Convento di San Domenico – Valencia